Ustínov o Ustinov (Устинов) es un apellido ruso. Es el apellido de:
 Alexander Ustinov, luchador y boxeador K-1.
 Dmitri Ustínov, Ministro de Defensa de la URSS entre 1976 y 1984.
 Peter Ustinov, nacido Peter Alexander von Ustinov, actor y escritor.
 Igor Ustinov, hijo de Peter Ustinov, escultor.
 Vladímir Ustinov, Ministro de Justicia de la Federación Rusa.
 Jona von Ustinov, también conocido como "Klop" Ustinov, diplomático alemán, padre de Peter Ustinov.

También puede referirse a:
 Ustinov College en la Universidad de Durham (Inglaterra).
 Izhevsk, que cambió de nombre en honor a Dmitri Ustínov en 1985 pero fue renombrada a Izhevsk dos años después.